Primera División 1987-1988 (Spagna) – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1987-1988 (Argentina) – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 1987-1988 (Venezuela) – edizione del campionato venezuelano di calcio